Volpe puede riferirse a:

Personas
 Antonia Volpe, cantante y guitarrista argentina de principios del siglo XX.
 Mario Volpe (1936-2013), artista colombiano.
 Florian Volpe (1990-), futbolista francés. 

 Ricardo La Volpe (1952-), exfutbolista y exentrenador argentino. 
 Francesco Salesio Della Volpe (1894-1916), cardenal italiano y camarlengo de la Iglesia Católica.
 Galvano Della Volpe (1895-1968), filósofo marxista, profesor e intelectual italiano.

Otros
 Volpe Center, centro de transporte y logística, ubicado en Cambridge, Massachusetts.